Il doppio del torneo di tennis Stowe Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Andy Andrews e John Sadri che hanno battuto in finale Mike Fishbach e Eric Fromm 6–3, 6–4

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Ilie Năstase (quarti di finale)
 Sam Giammalva Jr. /  Tony Giammalva (quarti di finale)

 Fritz Buehning /  Tim Mayotte (quarti di finale)
 Andy Andrews /  John Sadri (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stowe Open 1982